Socăcița este sinonimul cuvântului bucătăreasă. Acest cuvânt provine din popor. Socăcița este și femeia care de obicei, la nunți apare cu găina atunci când pe masă începe să se pună mâncarea caldă.

Legături externe 
 

Sinonime
Împrumuturi lingvistice din maghiară